Osoby o tym nazwisku:
 Adam Nemec – słowacki piłkarz
 Corin Nemec – amerykański aktor
 Dejan Nemec – słoweński bramkarz piłkarski
 Lisa Nemec – chorwacka lekkoatletka
 Martin Nemec – słowacki siatkarz
 Richard Nemec – słowacki siatkarz